UFC on ESPN: Santos vs. Hill, также известный как UFC on ESPN 40 или UFC Vegas 59 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 6 августа 2022 года на спортивной арене "UFC Apex" в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Джамаал Хилл победил Тиагу Сантуса техническим нокаутом в 4-м раунде. В соглавном бою Джефф Нил победил нокаутом Висенте Луке во 2-м раунде.

Подготовка турнира

Главные события турнира 
В качестве заглавного события турнира запланирован бой в полутяжёлом весе, в котором должны встретиться бывший претендент на титул чемпиона UFC Тиагу Сантус (#6 в рейтинге) и Джамаал Хилл (#10 в рейтинге).

На турнире запланированы финальные поединки в тяжелом и женском наилегчайшем весе между финалистами 30-го сезона шоу The Ultimate Fighter, в котором участвовали команды под руководством Джулианны Пеньи и Аманды Нунис. Традиционный поединок между тренерами команд проводится неделей ранее на UFC 277 и стал заглавным событием данного турнира.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.

[*] Ариани Липски не смогла уложиться в лимит наилегчайшей весовой категории и заплатит 20% от гонорара в пользу соперницы.

[**] Сэм Алви уложилсяв лимит среднего веса со второй попытки

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Джамаал Хилл vs. Тиагу Сантус
 Выступление вечера: Джефф Нил, Мохаммед Усман и Брайан Баттл

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
8 августа июля после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Аугусту Сакаи (бывший #14) покинул рейтинг тяжёлого веса;

Юрайя Холл (бывший #12) покинул рейтинг среднего веса завершив карьеру бойца;

См. также 

 2022 год в UFC
 Список турниров UFC

 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC on ESPN